

Société 
 Bougrerie, désignation de la sodomie au Moyen-Âge

Personnalités 
 Robert le Petit (1173-1239), dit Robert le Bougre (déformation de « Robert le Bulgare »), un inquisiteur dominicain du .

Culture 
 Bougredane, personnage de la bande dessinée humoristique Dicentim créée par Jacques Kamb.
 Bougre-de-Sagouin Jeanson, personnage de l'univers du Disque-monde, qui sert de cadre aux Annales du Disque-monde de Terry Pratchett.

Voir aussi 
 Bougré
'